Wey – rzeka w Anglii, w hrabstwie Surrey, dopływ Tamizy
 Wey – rzeka w Anglii, w hrabstwie Dorset, dopływ kanału La Manche
 Wey – marka samochodów należąca do chińskiego przedsiębiorstwa Great Wall Motors